Сан Педро Коскалтепек Кантарос има више значења:

 Општина Сан Педро Коскалтепек Кантарос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Коскалтепек Кантарос (Сан Педро Коскалтепек Кантарос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику